Jeholosauridae — семейство растительноядных орнитоподовых динозавров из мела (аптский — сантонский, возможно кампанский века) Азии. Предложено Фэн-Лу Ханем и соавторами в 2012 году и определено, как все птицетазовые динозавры более близкие к Jeholosaurus shangyuanensis, чем к Hypsilophodon foxii, Iguanodon bernissartensis, Protoceratops andrewsi, Pachycephalosaurus wyomingensis или Thescelosaurus neglectus. Jeholosauridae включают типовой род Jeholosaurus, а также Haya, Changchunsaurus и, возможно, Koreanosaurus и Yueosaurus.

Систематика 
Чтобы произвести переоценку филогенетического положения Jeholosaurus на основе новой информации о посткраниальном скелете животного, авторы модифицировали матрицу Butler и др. 2011 года, подкорректировав их показатели для Jeholosaurus. Кроме того, авторы добавили в анализ данные о четырёх других птицетазовых динозаврах: базальном цераподе Albalophosaurus из раннего мела, Yueosaurus из среднего мела, Koreanosaurus и Haya из позднего мела. Bugenasaura был исключён из анализа. Полученная матрица состояла из 227 признаков для 54 таксонов.

Строгий консенсус не восстанавливает монофилию орнитопод и филогенетическое положение Jeholosaurus, Changchunsaurus, Haya и других восточно-азиатских таксонов плохо разрешено (за исключением Albalophosaurus, разрешённого в составе цератопсов). Консенсус большинства помещает все восточно-азиатские таксоны (опять же, за исключением Albalophosaurus) в неразрешимую политомию на базе церапод. Вместе с тем, консенсусные анализы показали, что Yandusaurus hongheensis, Anabisetia, Echinodon, Yueosaurus, и Koreanosaurus выступают, как крайне нестабильные, непредсказуемые таксоны. Строгий консенсус, рассчитанный с исключением апостериори этих таксонов, показывает значительно лучшее разрешение и помещает Jeholosaurus, Changchunsaurus и Haya в одну кладу (Jeholosauridae), где Jeholosaurus и Changchunsaurus — сестринские таксоны. Интересно, что в кладограмме по методу консенсуса большинства Koreanosaurus состоит в Jeholosauridae, при этом Yandusaurus hongheensis, Anabisetia, Echinodon и Yueosaurus были апостериори исключены. По тому же методу консенсуса большинства Yueosaurus, который ранее не был включён в анализ, находится в составе семейства, при этом Yandusaurus hongheensis, Anabisetia, Echinodon, and Koreanosaurus были исключены. Таким образом, эти два восточно-азиатских таксона могут оказаться в конечном итоге членами клады Jeholosauridae, но необходимы новые экземпляры этих особей, а также проведение более тщательных филогенетических исследований, чтобы подтвердить эту гипотезу. Jeholosauridae занимают базальную позицию в орнитоподах, но более продвинутую, чем клада Orodromeus + Zephyrosaurus. Этот результат согласуется с полученным Makovicky и др. в 2011 году.

Кладограмма на основе данных Han и др. 2012 года:

По результатам кладистического анализа Brown и др. 2013 года клада, включающая Orodromeus, Oryctodromeus и Zephyrosaurus (ородромины) и другая, содержащая тесцелозавра и парксозавра (тесцелозаврины) вместе образуют третью кладу (тесцелозавриды), исключающую всех других орнитоподов. Включение в анализ орнитоподов семейства Jeholosauridae: Changchunsaurus, Jeholosaurus и Haya — приводит к их включению в состав тесцелозаврин. Все три азиатских таксона образуют неразрешённую кладу с тесцелозавром и парксозавром, как сестринским таксоном. Их размещение внутри тесцелозаврин поддерживается средним положением вентрального крыла скуловой кости, морщинистой и сжатой в дорсовентральном направлении пальпебральной костью (возможно апоморфия у парксозавра) и направленным дорсолатерально отростком надугловой кости. Морфологическое сходство черепов тесцелозавра, Changchunsaurus и Jeholosaurus очевидно. Бросающиеся в глаза признаки, объединяющие эти таксоны, обусловлены шероховатостью или орнаментом на заглазничной, скуловой, пальбебральной и предчелюстной костях.

Кладограмма на основе анализа Brown и др. 2013 года:

Примечание 

Орнитоподы
†
Динозавры мелового периода